Géza (grão-príncipe) — grão-príncipe da Hungria
  — rei da Hungria
  — rei da Hungria

Desambiguações de antropônimos